

Patronyme
 Elena Tommasi Ferroni (1962-), est un peintre italien ;
 Giorgio Ferroni, (1908-1981), était un réalisateur et scénariste italien ;
 Giovanni Tommasi Ferroni (1967-), est un peintre italien ;
 Nicole Ferroni, (1982- ), est une comédienne et humoriste française ;
 Riccardo Tommasi Ferroni (1934-2000) était un peintre italien ; 
 Vincenzo Ferroni, (1858-1934), était un compositeur et pédagogue italien.

Autres
 Lycodon ferroni est une espèce de serpent de la famille des Colubridae.

Homonymie
Homonymie de patronyme italien